Иберија може бити:
Иберија, име Иберијског, тј. Пиринејског полуострва у античко доба
Иберија (Кавказ), територија која грубоо одговара источном делу данашње Грузије
, источна провинција Византијског царства, на крајњем североистоку данашње Турске
Иберија (авиокомпанија), национална авио-компанија Шпаније

Види још 
 Ајбирија (вишезначна одредница)